Пиннер — фамилия и топоним:

 Пиннер, Адольф (1842—1909) — немецкий химик.

 Пиннер — станция лондонского метро.
 Пиннер — район Лондона.